Dwudziesty pierwszy rząd Izraela
 Dwudziesty szósty rząd Izraela